Amerikai Egyesült Államok
McKee (Kentucky)
McKee (Oregon)
McKee (Pennsylvania)
McKee Township (Adams megye, Illinois)